Une nuit blanche est une nuit complète sans sommeil, sans avoir dormi la journée précédente. L'expression date du Moyen-Âge et fait référence au rituel  auquel devaient se soumettre les futurs chevaliers, ils passaient une nuit entière à prier habillés en blanc avant de se faire adouber au petit matin.  

L'expression nuit blanche peut aussi désigner :
 la nuit blanche ou jour polaire, phénomène astronomique se produisant aux hautes latitudes en été ;
 le Festival des nuits blanches à Saint-Pétersbourg (Russie), consacré aux arts sous toutes leurs formes ;
 la Nuit blanche, une manifestation culturelle annuelle se déroulant sur une nuit au cours de laquelle de nombreuses animations ont lieu dans la rue ou dans des espaces publics comme privés. Initiée par le maire de Paris en 2002, l'opération s'est depuis étendue à de nombreuses autres grandes villes de par le monde ;

Littérature 
 Les Nuits blanches (), nouvelle de l'écrivain russe Fiodor Dostoïevski, publié en 1848 ;
 Nuit blanche, magazine littéraire québécois fondé à Québec, en 1982 ;
 Nuit blanche, série de bande dessinée de Yann et Olivier Neuray ;
 Nuit blanche, collection de romans policiers et d'espionnage publiée par Plon dans les années 1960.

Cinéma 
 La Nuit blanche, film français réalisé par Richard Pottier, en 1948 ;
 Nuits blanches (), adaptation cinématographique de la nouvelle de Dostoïevski, réalisé en 1957 par Luchino Visconti ;
 Les Nuits blanches (Belye nochi), film de Ivan Pyriev (1959), d'après un roman de Dostoïevski ;
 Nuits blanches à Seattle (), film américain, réalisé en 1993 par Nora Ephron ;
 Nuits blanches, film français réalisé en 1996 par Sophie Deflandre ;
 Nuit blanche, film français réalisé en 2011 par Frédéric Jardin ;
 Nuits blanches sur la jetée, film français réalisé en 2015 par Paul Vecchiali.

Musique

Album 
 Nuits blanches, second album de Clara Morgane, sorti en 2010.

Autres 
 Festival des nuits blanches, événement culturel à Saint-Pétersbourg, en Russie.

Homonymie de titre